Toxopeus is de naam van een Nederlands geslacht.

Oudst bekende naamdrager 
De oudste bekende drager van de naam Toxopeus in Noordwest Europa was de uit het graafschap Bentheim afkomstige dominee Lubbertus Toxopeus (1576-1661) die na de reformatie in Burgsteinfurt in de Duitse streek Westfalen werd opgeleid tot dominee. Hij werd in 1600 beroepen te Larrelt bij Emden in Oost-Friesland. Zijn zoon, ds. Johannes Toxopeus (1606-1666), werd beroepen als dominee in Oterdum. Hij is de stamvader van het geslacht Toxopeus in de Nederlanden.

Verklaring van de naam en familiewapen 
Over de betekenis van de geslachtsnaam Toxopeus bestaat geen overeenstemming onder de genealogen. De uitspraak is 'toksopéjus'. Kenners van de klassieke talen brengen de naam in verband met boogmaker, anderen met boogschutter. Zeker is dat in de naam het Griekse woord 'toxon' ('boog') is opgenomen.

De Nederlandse Toxopeus' voeren een handboog in hun wapen. Het wapen van Edzo Toxopeus (1918-2009) is in glas in lood aangebracht in een raam in de zaal van de Gedeputeerde Staten in het Groningse provinciehuis.

Bekende leden
Diverse bekende leden van het geslacht Toxopeus zijn onder meer, op alfabetische volgorde:
 Edzo Toxopeus (1918-2009), jurist en politicus;
 Jacqueline Toxopeus (1964-), hockeyster;
 Klaas Toxopeus (1904-1981), schipper;
 Lambertus Johannes Toxopeus (1894-1951), entomoloog en hoogleraar;
 Mees Toxopeus (1886-1974), schipper en verzetsstrijder.

Externe link
 Familiestichting (pdf)
 

 

Nederlandse familie